Rashid  – nome proprio di persona arabo maschile
 Rashid  – denominazione araba di Rosetta, città dell'Egitto
 al-Rashid  – dinastia storica della Penisola arabica

Persone 
 Alì Rashid  – politico e giornalista palestinese naturalizzato italiano
 Esben Rashid  – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Ismail Rashid  – calciatore emiratino
 Karim Rashid  –  designer industriale canadese
 Lala Abdul Rashid  – hockeista su prato pakistano
 Osama Rashid  –  calciatore iracheno